Тро́цкий — прилагательное, обозначающее принадлежность городу Тро́ки (ныне Тракай в Литве), ср. Тро́цкий за́мок. В этом качестве является основообразующим для одной из польских, русских, украинских и еврейских фамилий топонимического ряда. Троцкие () — дворянский род.

 Фамилия
 Троцкий, Виталий Николаевич (1835—1901) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант, Виленский генерал-губернатор и командующий войсками Виленского военного округа.
 Троцкий, Владимир Иоанникиевич (1847 — не ранее 1918) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов, член Военного совета.
 Троцкий, Григорий Рафаилович (псевдоним Фрезеров; 1897—1975) — советский хозяйственный деятель, заместитель наркома боеприпасов, профессор.
 Троцкий, Дмитрий Павлович (1861 — ?) — генерал-лейтенант Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 Троцкий, Иван Антонович (род. 1976) — белорусский легкоатлет, спортивный ходок.
 Троцкий, Илья Маркович (1879—1969) — русский и еврейский журналист, редактор, общественный деятель, мемуарист.
 Троцкий, Иосиф Моисеевич (Тронский, 1897—1970) — советский филолог-классик, брат И. М. Троцкого.
 Троцкий, Исаак Моисеевич (1903—1937) — советский историк, источниковед.
 Троцкий, Ной Абрамович (1895—1940) — советский архитектор.
 Троцкий, Роман Михайлович (Гегарт; 1908—1982) — советский архитектор.

 Троцкая, Мария Лазаревна (1897—1987) — литературовед-германист.
 Троцкая, Надежда Васильевна (1927—1992) — передовик производства, звеньевая Пивненковского свеклосовхоза, Герой Социалистического Труда.
 Троцкая, Нора Ноевна (в замужестве Забинкова, 1927—1999) — советский филолог-латинист, переводчик.
 Отчество
 Троцкий Маруду (род.1953) — индийский художник и актёр.

 Псевдоним
 Троцкий, Лев Давидович (Бронштейн, 1879—1940) — российский политический деятель, один из лидеров Октябрьской революции 1917 года.

 Двойная фамилия
 Корнух-Троцкий, Пётр Яковлевич (1803—1877) — русский ботаник, профессор.
 Шохор-Троцкий, Константин Семёнович (1892—1937) — литературовед.
 Шохор-Троцкий, Семён Ильич (1853—1923) — русский математик, педагог, профессор.

 Прилагательное
 Тро́цкий за́мок (Тракайский замок) — самый большой из сохранившихся в Литве старинных замков.
 Троцкая (Траку, , ) — улица в Вильнюсе.
 Троцкий тракт () — дорога из Вильнюса в Тракай, восточная часть тракта — улица Большая Погулянка, с 1940 года — улица Йоно Басанавичяус.

 Прочее
 «Троцкий» — исторический фильм, 1993.
 «Троцкий» — комедийный фильм, 2009.
 «Троцкий» — российский телесериал, 2017.
 Эсминец «Троцкий» — в 1922—1928 годах название эсминца «Лейтенант Ильин».

См. также 
 Троицкий